Кантеми́ровская имеет следующие значения:

 «Кантемировская» — название станции Московского метрополитена.
 «Кантемировская» — почётное наименование соединения Вооружённых Сил СССР, а затем и вооружённых сил России — 4-й гвардейской танковой дивизии.
 Кантемировская — название улиц в различных населённых пунктах России.

См. также 
 Кантемиров
 Кантемировка (значения)
 Кантемировское